Slánský je příjmení nebo pseudonym těchto osobností:

 Bohuslav Slánský (1900–1980) – malíř a restaurátor
 Karel Slánský, vl. jm. Karel Alois Vinařický (1803–1869) – obrozenecký kněz a spisovatel 
 Ludvík Slánský (1838–1905) – houslista, zpěvák a dirigent
 Rudolf Slánský (1901–1952) – popravený komunistický politik
 Rudolf Slánský mladší (1935–2006) – disident a diplomat
 Vladimír Slánský (1913–1993) – vojenský pilot RAF

Krátká forma (Slanský) 
 Slanský, vl. jm. Martin Alexander Přibyl (1803–1871) – kněz, básník a archivář
 F. D. Slanský, vl. jm. Dominik František Kynský (1777–1848) – učitel, kněz a básník